Closer To God steht für:

 Closer to God (Album), Album der Funeral-Doom-Band Pantheist
 Closer To God, Alternativtitel des Songs Closer (Nine-Inch-Nails-Lied) von Nine Inch Nails (1994)
 Closer to God (2014): US-amerikanischer Science-Fiction-Horrorfilm aus dem Jahr 2014
 Closer to God (2018): Schweizer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2018